«Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» — альбом группы «Аквариум», саундтрек к одноимённому фильму Сергея Соловьёва 1989 года.

Впервые был выпущен как двойной альбом на виниле фирмой «Мелодия» в 1990 году. Часть композиций была приписана проекту «Русско-абиссинский оркестр».

В составе РУССКО-АБИССИНСКОГО ОРКЕСТРА, по каноническому преданию, нет ни одного живого человека. Это чисто анонимное монашеское сообщество, которое, судя по всему, имеет своей целью сообщить на человеческой волне информацию из мира, который у нас обычно называется миром духов, хотя это не имеет никакого отношения к бесам, к даймонам и прочим гениям, внушающим какие-то вещи. Это просто определенная информация из мира духов, мира снов. То есть из реальности, которую мы просто не умеем принимать всерьез. Там, судя по всему, происходят что-то важное, причем настолько, что обитатели мира духов вышли на связь и попросили организовать Русско-Абиссинский оркестр, в контакте с ними музыка и делается.

РУССКО-АБИССИНСКИЙ ОРКЕСТР — величина чистая, в смысле полной непривязки к людям. Существует определенный состав, но личность конкретно каждого входящего в оркестр человека просто оставляется за порогом этого дела. А внутри нет ни имен, ничего.

РУССКО-АБИССИНСКИЙ ОРКЕСТР, обозначенный на пластинке к коммерческой антрепризе Сергея Соловьева «Чёрная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви» к настоящему РУССКО-АБИССИНСКОМУ ОРКЕСТРУ отношения не имеет, на пластинке записана обычная абиссинская музыка, которую играли музыканты группы АКВАРИУМ. Теперь АКВАРИУМ к этому отношения не имеет. Но главное, что тогда ещё не произошло контакта с «соавторами».

Сейчас, если будет нужно, а, похоже, что нужно будет, в свет выйдет альбом. Впрочем, его действительное появление, наименование и т. п. зависит не от РУССКО-АБИССИНСКОГО ОРКЕСТРА.

Предполагаемым альбомом очень заинтересовались нью-йоркские шаманы.

Из известных феноменов ОРКЕСТР ближе всего к ДЭД КЭН ДЭНС И КОКТО ТВИНЗ, а не к РЕЗИДЕНТС, как может показаться постмодернисту.

Поскольку данное сообщество существует не на человеческом уровне, то и концертная деятельность ОРКЕСТРА невозможна.

РУССКО-АБИССИНСКИЙ ОРКЕСТР абсолютно алхимическое соединение.

В 1998 году был переиздан на компакт-диске в укороченной версии с 18 песнями из 22 — были исключены те композиции, которые не имеют отношения к «Аквариуму». Этот укороченный вариант вошёл также в сборник «Фильмография» (2000).

Список композиций 
Музыка и текст во всех песнях — Борис Гребенщиков, кроме специально отмеченных.

Оригинальное издание 1990 года (2LP, ВСГ Мелодия, С60 30009-12) 

Звукорежиссёр В. Венгеровский
Редактор О. Глушкова
Художник А. Логвин
Фото «Союзинформкино» и ВТК «Продюсер» Мосинкомбанка

Переиздание на компакт-диске 1998 года (студия «Триарий») 
 Ангел и два её козла (3:38) — инструментал
 Марш (2:42)
 На горной тропе Далай Лама встречает Кама Сутру (1:37) — инструментал
 Сарданапал (1:25)
 Тайна КПСС № 3 (2:52) — инструментал
 Капитан Воронин (6:55)
 Орёл, Телец и Лев (3:13)
 Пленение И. В. Сталина ирландским героем Фер Диадом (4:12)
 К друзьям (0:52)
 Легенда о падшей пионерке Насте (3:27) — инструментал
 Комиссар (3:44)
 Народный герой думает об основании династии (2:01) — инструментал
 Рыбаки обсуждают закат солнца (2:21) — инструментал
 Корабль уродов (7:13)
 Поезд в огне (3:38)
 Проснувшись, друид идет за пивом (1:28) — инструментал
 Серебро Господа Моего (3:39)
 Лой Быканах (3:51)

На переиздании производства Moroz Records (dTR 08298CD) имеется незаявленный 19-й трек, представляющий собой компьютерный сет, в котором угадывается мотив песни «Крюкообразность». Происхождение трека неизвестно. Этот же релиз «отличается» браком матрицы, делающим 9 и 10 треки почти невозможными для прослушивания (треск и щелчки на дисках всего тиража).

Также на переиздании отсутствует трек 3№ ССПК анйаТ (2:50) (А.Титов) — Русско-абиссинский оркестр.

Дополнительные факты 
 Сарданапал — Ассирийский царь Ашшурбанипал в 669—633 гг. до н. э., последний великий царь Ассирии.
 «Тайна КПСС № 3» и «3№ ССПК анйаТ» — это один и тот же инструментал, второй является просто реверсом первого.
 «3№ ССПК анйаТ» — в переиздании на CD отсутствует.
 Фер Диад — сын Дамана, сына Дайре, храбрый воин из Фир Домнан, житель Древней Ирландии.
 Многие песни выходили в других версиях на других альбомах и сборниках группы. Песня «Марш» входила во второй альбом «Аквариума» «Треугольник», «Капитан Воронин» — в концертный альбом «Письма капитана Воронина», «К друзьям» — в альбом «Акустика», «Поезд в огне» и «Серебро Господа моего» — в качестве бонус-трека к альбому «Равноденствие», последняя также на антологии «Библиотека Вавилона. История Аквариума — Том 4».
 Второй голос в главной песне фильма «Лой Быканах» спел по приглашению Гребенщикова Андрей Горохов из группы «Адо», об этом много лет спустя в своей книге рассказал сам Борис Гребенщиков.

Примечания 

Альбомы группы «Аквариум»
Саундтреки 1990 года
Релизы Всесоюзной студии грамзаписи «Мелодия»